Lentisco hace referencia a varios artículos:

Botánica

Varias plantas de la clase Magnoliopsida:
 El lentisco, entina o mata charneca (Pistacia lentiscus); planta fanerógama de la familia de las anacardiáceas.
 Daphne gnidium;
 Pistacia terebinthus.
 El lentisco, labiérnago de hoja ancha, labiérnago negro o agracejo (Phillyrea latifolia); planta de la familia de las oleáceas.